Adam Jezierski (ur. 1948) – polski chemik, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego od 1 września 2016
 Adam Jezierski (ur. 1990) – hiszpański aktor
 Andrzej Jezierski (ur. 1938) – polski koszykarz występujący na pozycji rozgrywającego, wielokrotny medalista mistrzostw Polski
 Antoni Jezierski (1859–1939) – malarz polski
 Bogdan Jezierski (ur. 1935) – polski architekt i urbanista
 Bohdan Jan Jezierski (1929–2015) – polski architekt i urbanista
 Czesław Jezierski (ur. 1939) – doktor rehabilitacji, fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki
 Dariusz Jezierski (ur. 1961) – polski łyżwiarz szybki
Dariusz Jezierski (ur. 1965) – polski strażak
 Edward Jezierski (ur. 1948) – polski specjalista w dziedzinie automatyce i robotyce, profesor Politechniki Łódzkiej
 Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz – polska programistka
 Ewa (imię zakonne Józefa) Jezierska (1935–2018) – polska zakonnica, urszulanka Unii Rzymskiej (OSU), biblistka, pierwsza w Polsce kobieta z tytułem profesora nauk teologicznych
 Feliks Jezierski – podporucznik strzelców sandomierskich, uczestnik powstania listopadowego
 Franciszek Salezy Jezierski (1740–1791) – duchowny, kaznodzieja, powieściopisarz, publicysta polityczny i działacz społeczno-oświatowy okresu oświecenia
 Henryk Jezierski (ur. 1955) – polski geolog (hydrogeolog), od 2007 do 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i główny geolog kraju
 Jacek Jezierski (1722–1805) – polski szlachcic, kasztelan łukowski
 Jacek Jezierski (ur. 1949) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny elbląski
 Jacek Jezierski (ur. 1958) – polski urzędnik państwowy, prezes Najwyższej Izby Kontroli
 Jan Nepomucen Jezierski (1786–1858) – polski żołnierz, poseł na Sejm Królestwa Polskiego
 Janina Jezierska – doktor habilitowany sztuki, specjalistka w zakresie architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego
 Jerzy Jezierski (ur. 1951) – polski matematyk
 Józef Jezierski (1929–2011) – polski uczony, prof. dr hab. inż., związany m.in. z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Radomską
 Kazimierz Jezierski (ur. 1946) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji
 Konstanty Jezierski (zm. 1 września 1939) – starszy strzelec Wojska Polskiego, członek załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w wojnie obronnej 1939 roku. Był prawdopodobnie pierwszą ofiarą drugiej wojny światowej
 Maria Jezierska-Madziar (1940–2012) – polska hydrobiolożka i ichtiolożka
 Leon Jezierski (ur. 1915) – polski księgowy i działacz polityczny, poseł na Sejm III kadencji (1961–1965)
 Leszek Jezierski (1929–2008) – polski piłkarz i trener sportowy, reprezentant Polski w piłce nożnej
 Piotr Jezierski herbu Prus II – szambelan królewski w 1791 roku, wojski większy łukowski w latach 1789–1790, miecznik łukowski w latach 1780–1788, wojski mniejszy łukowski w latach 1778–1780, skarbnik łukowski w latach 1780–1781, konsyliarz konfederacji targowickiej ziemi warszawskiej
 Remigiusz Jezierski (ur. 1976) – polski piłkarz; po sezonie 2010/11 zakończył karierę, komentator meczów ligi polskiej w telewizji Canal+
 Stanisław Rajmund Jezierski (1698– ok. 1782) – polski biskup rzymskokatolicki, dominikanin, biskup bakowski
 Zygmunt Jezierski pseud. Jastrząb, Orzeł (1925–1949) – polski działacz powojennego podziemia antykomunistycznego, porucznik Narodowych Sił Zbrojnych